Pyrogène signifie par étymologie « qui produit de la chaleur ». Le mot peut donc être employé dans :
 les techniques de production de feu,
 la fièvre pyrogène.
 les porte-alumettes.